Station Havré, station in de Belgische plaats Havré
 Station Le Havre, station in de Franse plaats Le Havre